Bruesa puede referirse a:

 La empresa constructora e inmobiliaria Grupo Empresarial Bruesa, s.a., conocida como Grupo Bruesa o simplemente Bruesa.
 El equipo de baloncesto San Sebastián Gipuzkoa Basket Club, conocido como Bruesa GBC o Bruesa al estar patrocinado por la anterior empresa desde 2004.